Der Begriff Mapper steht für:

 Mapper (Softwareentwicklung) – Programmteil zur Abbildung (englisch: "to map to") von Daten zwischen 2 Komponenten
 Der Mapper – Person bei OpenStreetMap, welche Karten (englisch: "a map") erfasst